Tōru Miyamoto ist der Name folgender Personen:

* Tōru Miyamoto (Politiker) (* 1972), japanischer Politiker
 Tōru Miyamoto (Fußballspieler) (* 1982), japanischer Fußballspieler